Mitja Šivic, slovenski hokejist, * 1. oktober 1979, Brezje.

Šivic je bil dolgoletni član kluba HDD ZM Olimpija, krajši čas je igral tudi za HK Bled v slovenski ligi, THK Tver in Kristall Saratov v ruski drugi ligi ter Keramin Minsk v beloruski ligi. Od sezone 200708 pa igra v francoski ligi, igral je za kluba HC Briançon in HC Grenoble, od sezone 2015-16 pa je član kluba Lyon HC. Z Olimpijo je osvojil naslov slovenskega državnega prvaka v sezonah 1997/98, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04 in 2006/07, z Grenoblom pa v sezoni 2008/09 naslov francoskega državnega prvaka in pokalnega zmagovalca.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na sedmih svetovnih prvenstvih, od tega štirih v elitni diviziji. Skupno je na svetovnih prvenstvih odigral 37 tekem ter dosegel sedem golov in dvanajst podaj.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko prvenstvo U18 C
| 96|
| 4| 3| 3| 6|
| 8|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija| Evropsko prvenstvo U18 C
| 97
|
| 5
| 1
| 4
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 99
|
| 4
| 2
| 0
| 2
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo B
| 00
|
| 7
| 0
| 3
| 3
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Olimpija
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 23
| 17
| 9
| 26
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 14
| 11
| 10
| 21
| +20
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 14
| 15
| 10
| 25
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| THK Tver
| Ruska 2. liga
| 02/03
|
| 43
| 7
| 6
| 13
| -14
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 02/03
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 13
| 4
| 3
| 7
|
| 0
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|-
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 12
| 6
| 7
| 13
|
| 6
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Kristall Saratov
| Ruska 2. liga
| 04/05
|
| 34
| 5
| 6
| 11
| +3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Keramin Minsk
| Beloruska liga
| 04/05
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 13
| 1
| 3
| 4
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 22
| 14
| 8
| 22
|
| 0
|
| 5
| 4
| 3
| 7
| +6
| 2
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 24
| 18
| 18
| 36
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 10
| 4
| 7
| 11
| -3
| 44
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 22
| 13
| 17
| 30
|
| 14
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|-
| HC Briançon
| Francoska liga
| 07/08
|
| 26
| 12
| 14
| 26
|
| 38
|
| 9
| 7
| 9
| 16
|
| 2
|-
| HC Grenoble
| Francoska liga
| 08/09
|
| 26
| 19
| 23
| 42
|
| 12
|
| 11
| 4
| 6
| 10
|
| 6
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 09
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija| Svetovno prvenstvo D1| 09|
| 5| 5| 3| 8| +5| 2|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Grenoble
| Francoska liga
| 09/10
|
| 24
| 19
| 12
| 31
|
| 12
|
| 9
| 3
| 4
| 7
|
| 4
|-
| Slovenija| Svetovno prvenstvo D1| 10|
| 5| 1| 5| 6| 
| 6|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Grenoble
| Francoska liga
| 10/11
|
| 24
| 11
| 14
| 25
|
| 18
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenija| Svetovno prvenstvo A| 11|
| 4| 0| 1| 1| 
| 2'''
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Grenoble
| Francoska liga
| 11/12
|
| 26
| 11
| 16
| 27
|
| 18
|
| 20
| 7
| 7
| 14
|
| 16
|-
| HC Briançon
| Francoska liga
| 12/13
|
| 26
| 10
| 22
| 32
| +17
| 10
|
| 8
| 2
| 9
| 11
| +5
| 6
|-
| HC Grenoble
| Francoska liga
| 13/14
|
| 26
| 7
| 14
| 21
| +6
| 6
|
| 5
| 1
| 4
| 5
| +2
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 484
| bgcolor="#7FFF00" | 218
| bgcolor="#7FFF00" | 244
| bgcolor="#7FFF00" | 461
| bgcolor="#7FFF00" | +30
| bgcolor="#7FFF00" | 358
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 90
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | 51
| bgcolor="#7FFF00" | 82
| bgcolor="#7FFF00" | +13
| bgcolor="#7FFF00" | 50
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski desnokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Bled
Hokejisti THK Tver
Hokejisti Kristall Saratov
Hokejisti HC Keramin Minsk
Hokejisti HC Briançon
Hokejisti HC Grenoble
Hokejisti Lyon HC
Sprejeti v Slovenski hokejski hram slavnih